Ann De Craemer, Belgisch schrijfster
 Gino De Craemer, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam